Les mots similis et simile sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier, respectivement masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « semblable, ressemblant ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots similis et simile sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : similis, simile.

Sciences humaines et sociales 
 Le mot simile signifie « semblable » en italien et « comparaison » en anglais.

Culture et société 
 Un fac-similé est une copie d'un document à valeur historique, aussi identique que possible à l'original.

Anthroponyme 
 Servius Sulpicius Similis (?-125) est un haut chevalier romain, préfet d'Égypte puis préfet du prétoire sous Trajan.

Notes et références

Voir aussi 
  et , mots latins de sens voisin

Épithète spécifique